Ziering :

 Amy Ziering (née en 1962), réalisatrice et productrice américaine. 
 Ian Ziering (né en 1964), acteur américain.
 Nikki Ziering (née en 1971), actrice américaine.